Гимн Андорры — композиция «El Gran Carlemany» («Карл Великий»), утверждённая в качестве официального гимна Княжества Андорра 8 сентября 1921 года. Автор слов — кардинал Хуан Батиста Бенльок-и-Виво, епископ Уржельский — соправитель Андорры. Автор музыки — Энрик Марфань Бонс, священник. Текст написан от первого лица и отражает многие моменты истории Андорры.

История 
Музыку гимна «El Gran Carlemany» сочинил Энрик Марфань Бонс (, 1871—1942), католический священник. Текст песни написал Хуан Батиста Бенльок-и-Виво (, 1864—1926), который был епископом Уржельским в 1906—1919 годы и соправителем Андорры наравне с французским президентом. 8 сентября 1921 года песня официально была признана национальным гимном Княжества Андорра и исполнена впервые в соборе Андорры. 8 сентября с тех пор считается Национальным днём Андорры, будучи и праздником Богоматери Меритшелльской.

Текст

Примечания

Ссылки 
 MIDI-файл с мелодией гимна

Андорра
Государственные символы Андорры
Песни 1914 года